

Codici 
 llo – codice ISO 639-3 della lingua khlor

Geografia 
 Llo – comune dei Pirenei Orientali (Francia)